Икауниекс:
 Икауниекс, Алберт Эдуардович (род. 1928) — советский рабочий и общественный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Икауниекс, Давис (род. 1994) — латвийский футболист.